EAE steht als Abkürzung für:

 Erstaufnahmeeinrichtung (Deutschland)
 Earnings after everything, betriebswirtschaftliche Kennzahl gemäß Fredmund Malik 
 Eisenbahninfrastrukturgesellschaft Aurich-Emden mbH, ein in Aurich beheimatetes Eisenbahninfrastrukturunternehmen, das im Auftrag des Eigentümers, des Windenergieanlagenherstellers Enercon, die Bahnstrecke Abelitz–Aurich in Ostfriesland seit 2008 betreibt
 Empfehlungen für die Anlage von Erschließungsstraßen, technisches Regelwerk im Straßenbau
 Encyclopaedia Aethiopica, ein Projekt der Universität Hamburg über Äthiopien betreffende Themen
 Engineering Automation Electronics GmbH, deutscher Hersteller von Steuerungs- und Workflow-Lösungen hochautomatisierter Produktionsprozesse in Zeitungsdruckereien und Intralogistik, Sitz Ahrensburg
 Enuma Anu Enlil, die babylonisch-astronomischen Ominatexte
 European Adhesive Engineer (Klebfachingenieur), eine Zusatzqualifikation für Ingenieure und Naturwissenschaftler
 European Air Express Luftverkehrs GmbH & Co. KG,  eine ehemalige deutsche Regionalverkehrsfluggesellschaft mit Sitz am Flughafen Mönchengladbach nach dem IATA-Code
 Experimentelle autoimmune Enzephalomyelitis, eine der multiplen Sklerose ähnliche Erkrankung bei Versuchstieren
 Flughafen Sangafa in Sangafa, auf der Insel Émaé, Region Vanuatu, auf Vanuatu 

EAE